Lützner ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lützner, deutscher Architekt
 Hellmut Lützner (1928–2020) deutscher Arzt und Autor
 Wolfgang Lützner (* 1960), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CDU); seit 2010 Oberbürgermeister von Böblingen